Inżynieryjne przedsięwzięcia w zakresie maskowania operacyjnego - przedsięwzięcia realizowane przez wojska inżynieryjne i inne rodzaje wojsk według jednolitego planu maskowania operacyjnego. Obejmują one:
 przygotowanie masek dla ukrycia wojsk i obiektów o znaczeniu operacyjnym, 
 budowę makiet sprzętu rakietowego, artyleryjskiego, pancernego, lotniczego itp.,
 urządzenie pozornych rejonów zgrupowania wojsk oraz innych obiektów operacyjnych.

Wojska inżynieryjne